{{DISPLAYTITLE:(17069) 1999 GD20}}

A (17069) 1999 GD20 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. április 15-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17001–17500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói